Acasta (en grec antic Ἀκάστη) va ser una de les Oceànides, les filles d'Oceà i de Tetis.

Quan Persèfone va ser segrestada per Hades, va ser una de les seves acompanyants.

Referències 

Oceànides